Дюальд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюальд, Жан-Батист (1674—1743) — французский историк-востоковед, монах Ордена иезуитов.
 Дюальд, Полетт (1921—1945) — деятельница Движения Сопротивления во Франции.
 См. также 
 Дуальде